Гельфанд ( в перекладі з їдиш слон) — єврейське прізвище.

 Гельфанд Борис Абрамович (1968) — ізраїльський шахіст, гросмейстер родом з Білорусі.
 Гельфанд Володимир Натанович (1923–1983) — радянський офіцер-учасник Великої Вітчизняної війни, відомий як автор опублікованих щоденників 1941–1946 рр.
 Гельфанд Ізраїль Лазаревич (1867–1924) — справжнє ім'я Олександра Парвуса, діяча міжнародного соціалістичного руху
 Гельфанд Ізраїль Мойсейович (1913–2009) — радянський математик, академік
 Гельфанд Михайло Сергійович (1963) — російський біоінформатик

Див. також 
 Гельфонд

Єврейські прізвища